Poniżej znajduje się lista odcinków serialu telewizyjnego Luke Cage – emitowanego przez amerykański serwis internetowy Netflix od 30 września 2016 roku. 

4 grudnia 2016 roku został ogłoszony drugi sezon serialu z premierą 22 czerwca 2018 roku

Sezon 1 (2016)

Sezon 2 (2018)

Przypisy 

Luke Cage
Saga Defenders